Monts Valin peut faire référence à une de ces trois entités:
 Les monts Valin, massif montagneux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec (Canada),
 Le mont Valin est la plus haute montagne des Monts Valin,
 Mont-Valin, un territoire non organisé situé à cet endroit,
 Le Parc national des Monts-Valin, également situé sur le même territoire.